Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale John Isner 6-4, 7-6(4).

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2007
ATP Tour 2007